Solanas puede referirse a:

Geografía 
 Solanas de Valdelucio, localidad de Castilla y León, España.
 Portezuelo, playa y balneario en Maldonado, también conocido como Solanas.

Personajes 
 Fernando "Pino" Solanas, cineasta y político, diputado.
 Raúl Patricio Solanas, dirigente y militante político.
 Julio Rodolfo Francisco Solanas, dirigente y militante político.
 Pere Alcober i Solanas, político, concejal de deportes de Barcelona.
 José Luis Solanas (1955) autor de nombres botánicos.
 Valerie Solanas, escritora y militante feminista radical.

Enlaces externos 

 Página de Punta del Este en la Intendencia Municipal de Maldonado
 Página de Punta del Este www.puntadeleste.com